De Banjaard (zandbank), een stelsel zandplaten in de Noordzee voor de Zeeuwse kust 
 De Banjaard (bungalowpark), een vakantiepark in de Nederlandse provincie Zeeland